

Persone 
 Alberto Winkler – canottiere italiano
 Angela Winkler – attrice tedesca
 Anton Winkler – slittinista tedesco occidentale
 Austin Winkler – cantante statunitense
 Clemens Winkler – chimico tedesco
 David Winkler – regista, produttore cinematografico e attore statunitense
 Emil Winkler – ingegnere tedesco
 Ernst Winkler – sciatore alpino austriaco
 Georg Winkler – alpinista tedesco
 Gerhard Winkler – ex biatleta tedesco occidentale
 Hans Günter Winkler – cavaliere tedesco
 Harald Winkler – bobbista austriaco
 Heinrich August Winkler – storico tedesco
 Heinz Winkler – cuoco e imprenditore italiano naturalizzato tedesco
 Henry Franklin Winkler – attore, regista, produttore cinematografico e scrittore statunitense
 Irwin Winkler – produttore cinematografico e regista statunitense
 Kati Winkler – ex danzatrice su ghiaccio tedesca
 Konrad Winkler – ex combinatista nordico tedesco
 Marv Winkler – cestista statunitense
 Mel Winkler – attore e doppiatore statunitense
 Othmar Winkler – artista e scultore italiano
 Paul Winkler – calciatore tedesco
 Paula Winkler – scrittrice tedesca
 Ralf Winkler, meglio noto come A. R. Penck – pittore, scultore e artista tedesco
 Róbert Winkler – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Rudy Winkler – martellista statunitense
 Scott Winkler – hockeista su ghiaccio norvegese
 Volker Winkler – ex pistard tedesco
 Willi Winkler – calciatore tedesco
 Wolfgang Winkler – slittinista tedesco occidentale

Altro 
 6473 Winkler – asteroide della fascia principale
 Contea di Winkler – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti
 Winkler – comune della provincia di Manitoba, in Canada